Escuela de Alejandría puede referirse a:

 Escuela de escultura de Alejandría, de época helenística.
 Escuela neoplatónica de Alejandría, de filosofía, a la que pertenecieron, entre otros, Hipatia y Olimpiodoro el Joven.
 Escuela catequística de Alejandría (Didaskalion), en los primeros siglos del cristianismo.